Rogério Dutra da Silva e André Sá erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Dutra da Silva ha fatto coppia con Roman Jebavý, perdendo in semifinale contro Federico Delbonis e Máximo González. Sá ha invece fatto coppia con Thomaz Bellucci, perdendo ai quarti di finale contro Federico Delbonis e Máximo González.

In finale Delbonis e González hanno sconfitto Wesley Koolhof e Artem Sitak con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (quarti di finale, ritirati)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)

 Guillermo Durán /  Andrés Molteni (quarti di finale)
 Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (finale)

Alternate 

  Pedro Bernardi /  Thiago Monteiro (primo turno)

<li> Fabrício Neis /  Renzo Olivo (primo turno, ritirati)

Wild card 

  Thomaz Bellucci /  André Sá (quarti di finale)

 Dorian Descloix /  Gaël Monfils (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2018